Chris Sørensen er flere personer:

 Chris Sørensen (født 1977) – dansk fodboldspiller.
 Chris Sørensen (født 1989) – dansk fodboldspiller.
 Chris Anker Sørensen – dansk cykelrytter.
 Kris Svane Sørensen – dansk fodboldspiller.